Серге́й Бата́лов: Баталов, Сергей Александрович (род. 1961) — российский писатель-фантаст и журналист, собственный корреспондент.
 Баталов, Сергей Феликсович (род. 1957) — российский актёр театра и кино.